gmina Nowe Miasto – gmina miejsko-wiejska, powiat płoński, woj. mazowieckie
również:
 gmina Nowe Miasto Lubawskie – gmina miejska, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
 gmina Nowe Miasto Lubawskie – gmina wiejska, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie (w 1973 gmina Nowe Miasto)
 gmina Nowe Miasto nad Pilicą – gmina miejsko-wiejska, powiat grójecki, woj. mazowieckie
 gmina Nowe Miasto nad Wartą – gmina wiejska, powiat średzki, woj. wielkopolskie
dawne gminy:
 gmina Nowe Miasto – gmina wiejska, powiat dobromilski, woj. lwowskie